

En informatique 

 En cryptographie : désigne une forme de Chiffrement de flux ;
 sober : ver informatique se propageant via le courrier électronique.

Personnalités 
 Elliott Sober : un philosophe des sciences.

Toponyme 

 Sober, commune de la province de Lugo en Galice (Espagne).

Musique

Groupe 

 sôber, un groupe de hard rock espagnol.

Chanson 

 Sober,une chanson du groupe de métal progressif américain Tool sortie en 1993.
 Sober, chanson de Jennifer Paige sortie en 1999 ;
 Sober, chanson de Kelly Clarkson sortie en 2007 ;
 Sober, chanson de Pink sortie en 2008.

Notes